WBSC Премьер-12 () — соревнования мужских национальных бейсбольных сборных команд, проводимые под эгидой Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC).

Первый турнир прошёл в ноябре 2015 года на Тайване и в Японии. Периодичность проведения установлена раз в четырёхлетие в предолимпийский год. Наряду с Мировой классикой бейсбола Премьер-12 является основным международным турниром мужских бейсбольных национальных сборных.

Регламент 
В соревнованиях принимают участие 12 команд, отбираемых на основе международного рейтинга WBSC бейсбольных сборных. Состоят из группового этапа и плей-офф. На групповом этапе команды разбиты на 2 группы по 6 команд, где играют в один круг. По 4 лучшие выходят в плей-офф и далее по системе с выбыванием определяют призёров.

Призёры

См. также 
 Всемирная конфедерация бейсбола и софтбола
 Чемпионат мира по бейсболу
 Мировая классика бейсбола

Ссылки 
 Премьер-12 на сайте WBSC

Соревнования по бейсболу